Список флагов муниципальных образований Республики Хакасия Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Хакасии насчитывалось 100 муниципальных образований — 5 городских округов, 8 муниципальных районов, 4 городских и 83 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Хакасия